Apocalypse, du grec ancien Αποκάλυψις (apokalupsis, « révélation »), est un terme popularisé par le dernier livre de la Bible chrétienne, révélation de la fin du monde et de l'instauration du royaume de Dieu. Aujourd'hui, il est généralement utilisé en référence à la fin du monde.

Religion

Genre littéraire 
 L'apocalyptique, ou apocalypse, est un genre littéraire très prisé par les Juifs et les Judéo-chrétiens du  au .

Livres canoniques 
 Les chapitres 7 à 12 du Livre de Daniel forment un ensemble de 4 visions rédigées dans un genre apocalyptique ;
 L'Apocalypse est le dernier livre de la Bible chrétienne, révélation de la fin du monde et de l'instauration du royaume de Dieu ;
 Le Quatrième Livre d'Esdras ou Apocalypse d'Esdras est un livre biblique pseudépigraphe attribué au scribe israélite Esdras et écrit au .

Livres pseudépigraphes 
 L'Apocalypse de Noé, qui est aussi présente dans le Livre des Paraboles du Livre d'Hénoch ;
 L'Apocalypse de Moïse ;
 L'Apocalypse de Sophonie ;
 L'Apocalypse d'Abraham ;
 L'Apocalypse de Daniel ;
 L'Apocalypse d'Élie ;
 L'Apocalypse d'Ézéchiel ;
 Le Troisième Livre de Baruch ou Apocalypse grecque de Baruch ;
 L'Apocalypse syriaque de Baruch ;
 L'Apocalypse d'Anastasie.

Livres gnostiques 
 L'Apocalypse de Paul ;
 L'Apocalypse d'Adam ;
 La Première Apocalypse de Jacques ;
 La Deuxième Apocalypse de Jacques ;
 L'Apocalypse de Pierre.

Arts

Arts picturaux 
 LApocalypse de Trèves est un manuscrit enluminé carolingien du  ;
 LApocalypse de Douce est un manuscrit enluminé anglais du  ;
 LApocalypse du Trinity College est un manuscrit enluminé anglais du  ;
 L'''Apocalypse de Lambeth est un manuscrit enluminé anglais du  ;
 LApocalypse de 1313 est un manuscrit enluminé français du  ;
 LApocalypse flamande est un manuscrit enluminé néerlandais du  ;
 LApocalypse figurée des ducs de Savoie est un manuscrit enluminé savoyard du  ;
 L’Apocalypse de Saint-Jean est un livre monumental réalisé en un seul exemplaire entre 1959 et 1961 par la collaboration de nombreux artistes et écrivains ;
 La tenture de l'Apocalypse est une représentation de l'Apocalypse de Jean, réalisée à la fin du , et exposée à Angers (France) ;
 Le Maître de l'Apocalypse de Berry est un enlumineur anonyme français du .

 Écrit 
 Apocalypse est l'un des personnages des comics Marvel X-Men apparu en 1986 ;
 Apocalypse est un roman ésotérico-policier d'Eric Giacometti et Jacques Ravenne paru en 2009 ;
 Apocalypse est un roman de science-fiction de Troy Denning paru en 2012 et s'inscrivant dans l'univers Star Wars ;
 L'Apocalypse est un journal de la Révolution française publié en 1790-1791 ;
 L'Apocalypse est une maison d'édition fondée en 2012 par Jean-Christophe Menu ;
 L'Apocalypse de notre temps est un ouvrage d'Henri Rollin sur les Protocoles des Sages de Sion publié en 1939 ;
 Apocalypse est un roman de John Marsden paru en 2000 ;
 Apocalypse est un essai de D. H. Lawrence paru en 1929, où il expose une vision radicale des structures sociales, religieuses et politiques qui ont façonné les civilisations occidentales.

 Musique 
 Apocalypse est un album du Mahavishnu Orchestra sorti en 1974 ;
 Apocalypse est un album du groupe Thundercat (2013) ;
 Apocalypse est un groupe de thrash metal fondé en 1983.

 Cinéma 
 Apocalypse 2024 est le titre français du film A boy and his dog sorti en 1975 ;
 Apocalypse Now est un film américain de Francis Ford Coppola sorti en 1979 ;
 The Apocalypse est un film américain de Hubert de La Bouillerie sorti en 1997.

 Télévision 
 Divers documentaires :L'Apocalypse, une série documentaire en douze épisodes, de Gérard Mordillat et Jérôme Prieur, portant sur le dernier livre de la Bible chrétienne et diffusée en 2008,Apocalypse, un ensemble de 8 séries :
 Apocalypse, la  Guerre mondiale, une série télévisée en six épisodes retraçant l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et diffusée en 2009,
 Apocalypse, Hitler, un documentaire en deux parties sur l'avènement d'Adolf Hitler, diffusé en 2011 et réalisé par les auteurs de la série précédente,
 Apocalypse, la  Guerre mondiale, une série télévisée en cinq épisodes retraçant l'histoire de la Première Guerre mondiale et diffusée en 2014. Réalisée par Isabelle Clarke et Daniel Costelle,
 Apocalypse, Staline, une série télévisée en trois épisodes, diffusée en 2015,
 Apocalypse, Verdun, un téléfilm documentaire de 90 minutes, réalisé par Isabelle Clarke, Daniel Costelle, Kévin Accart et Mickaël Gamrasni, diffusé en 2016,
Apocalypse, La Paix impossible, un téléfilm documentaire de 90 minutes, réalisé par Isabelle Clarke, Daniel Costelle et Mickaël Gamrasni, diffusé en 2018, pour le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale,Apocalypse, la guerre des mondes, une série télévisée en six épisodes retraçant l'histoire de la Guerre froide et diffusée en 2019,Apocalypse, le crépuscule d'Hitler, une série télévisée en deux épisodes sur la chute d'Adolf Hitler, diffusée en 2023 ;
 L'Apocalypse, un épisode de la saison 5 de la série télévisée Buffy contre les vampires, diffusé en 2001.

 Divers 
 Apocalypse est un jeu vidéo sur Playstation, édité en 2007, dont le personnage central est l'acteur Bruce Willis ;
 Apocalypse est un parcours de montagnes russes en bois du parc Six Flags Magic Mountain anciennement connu sous le nom Terminator Salvation: The Ride (2009) ;
 Apocalypse, renommé Firebird est un parcours de montagnes russes en position verticale du parc Six Flags America ;
 Apocalypse'' est un supplément du jeu de figurines Warhammer 40,000 édité en 2007 ;
 L'argument de l'apocalypse est une estimation du temps restant à vivre à l'humanité formulée en 1983, fondée sur un calcul probabiliste.

Homonymie de titre